Narkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Narkajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757154-176973), sjö i Kiruna kommun,  (76,8 ha)
Narkajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757875-177381), sjö i Kiruna kommun,  (53,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn